Petljakow bezeichnet:
 einen sowjetischen Flugzeugkonstrukteur, siehe Wladimir Michailowitsch Petljakow
 mehrere von diesem konstruierte Flugzeuge:
Petljakow Pe-2
Petljakow Pe-3
Petljakow Pe-8